Nicolai Iacovlevici Afanasiev (; n. 31 decembrie 1820, Tobolsk – d. 3 iunie 1898, Sankt Petersburg) a fost un compozitor și violonist rus.

Nașteri în 1820
Decese în 1898
Compozitori ruși
Violoniști ruși